Cumopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1865. Cumopsis ingår i familjen Bodotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Cumopsis